Região Leste (Belo Horizonte) — no Brasil
Região Este (Burkina Faso)
Ontário Oriental — no Canadá
Leste do Cazaquistão
Região Oriental (Gana)
Região Leste (Camarões)
Região Leste (Islândia)
Região Leste (Nepal)
Região Leste (Macedônia do Norte)
Oriental (Marrocos)
Região Leste (Nigéria) — extinta
Região Oriental (Paraguai)
Região Leste (Tailândia)
Região Leste (Uganda)

Desambiguações de topônimos